Le naturalisme peut désigner :

Philosophie 
 naturalisme, thèse philosophique selon laquelle rien n’existe en dehors de la nature et qui accorde une place essentielle aux sciences expérimentales dans la résolution des problèmes philosophiques.

Arts et lettres 
 naturalisme : convention artistique qui se fonde sur la représentation mimétique de la nature, plus ou moins stylisée, et que l'on rencontre dans les arts figuratifs de très nombreuses cultures.
 naturalisme, mouvement littéraire qui s'inspire des postulats, des théories ou des méthodes des sciences expérimentales.
 naturalisme, mouvement pictural lié aux arts figuratifs apparu en Occident vers 1880 dans la continuité du réalisme pictural.
 naturalisme, au théâtre, type de mise en scène et d'interprétation des acteurs, cherchant à reproduire la nature humaine au plus près de sa vérité scientifique.
 naturalisme, courant musical regroupant différents compositeurs proposant des œuvres nouvelles ou renouvelées.

Sciences 
 naturalisme, tendance pour les langues artificielles à reproduire les irrégularités des langues naturelles.
 naturalisme, en anthropologie, une des quatre ontologies, avec l'animisme, le totémisme et l'analogisme, définies par Philippe Descola.
 naturalisme, nom qui désigne en science l'activité du naturaliste.
naturalisme, en tant que posture en sciences sociales qui prend en compte les sciences cognitives et de la nature

Voir aussi